Creeper steht für:

 Creeper (Comicreihe), US-amerikanische Comicreihe (seit 1968)
 Creeper, der erste Netzwerkwurm von 1971, siehe Creeper und Reaper
 Creeper (Band), britische Rockband

The Creeper steht für:
 kanadischer Titel des Horrorfilms Rituals (1977)

Siehe auch:
 Creepers